Der Seat Toledo II (Typ 1M) ist ein Kompaktklassefahrzeug des Automobilherstellers Seat, der zwischen Oktober 1998 und Juli 2004 gebaut wurde.

Entwicklung 
Das Design des Toledo wurde Anfang der 1990er-Jahre ursprünglich für den Škoda Octavia I von Giugiaro entworfen. Bei der Vorstellung des Škoda Octavia empfand der damalige tschechische Ministerpräsident Václav Klaus (der tschechische Staat war Mitgesellschafter bei Škoda) das Auto als „zu italienisch“. Ferdinand Piëch, der Vorstandsvorsitzende des VW-Konzerns (als Hauptgesellschafter), folgte dieser Sichtweise, sodass für den Škoda ein neues Außendesign entworfen wurde.
Da jedoch bereits die Werkzeuge für die Karosserie produziert wurden, wurde der Giugiaro-Entwurf mit einer neu gezeichneten Front zum Seat Toledo.

Modellgeschichte 
Im Oktober 1998 begann die Produktion der zweiten Toledo-Generation. Die Karosserie des Toledo besaß im Gegensatz zu dem noch parallel bis März 1999 weitergebauten Vorgänger ein klassisches Stufenheck mit einer kleinen Kofferraumklappe.

Im Oktober 1999 kam die Fließheckvariante Leon auf den Markt.

Der Toledo 1M war technisch weitgehend baugleich mit dem VW Bora/Golf IV, dem Audi A3 8L sowie dem Škoda Octavia I. Die Elektrik/Elektronik und das Interieur orientierten sich am Audi A3 8L. Das Kofferraumvolumen verringerte sich gegenüber dem Vorgänger um 50 Liter auf nur noch 500 Liter.

Technische Daten

Ottomotoren 

 Die Verfügbarkeit der Motoren war von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Dieselmotoren 

 Die Verfügbarkeit der Motoren war von Modell, Ausstattung und Markt abhängig.

Produktionszahlen TOLEDO II 
Gesamtproduktion Toledo II von 1998 bis 2004 betrug ca. 291.500 Fahrzeuge

Literatur 
 Automobil Revue. Katalog 2001 und 2004
 Seat Toledo Betriebsanleitung. Seat, S.A., Juni 1998. W01M0012003A

Weblinks

Einzelnachweise 

Limousine